Dienemann ist der Familienname folgender Personen:
 Max Dienemann (1875–1939), deutscher Rabbiner und Publizist
 Wilhelm Dienemann (1891–1966), deutscher Geologe

Siehe auch: Thienemann